Johan Chang (né le  à Stockholm en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace d'origine chinoise.

Carrière de joueur 
Joueur suédois d'origine chinoise, il joue majoritairement dans les ligues de seconde ou troisième division en Europe. En 2010-11, il signe avec l'Avalanche de Mont-Blanc dans la Ligue Magnus en France.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 ||FOC Farsta ||Division 2 ||21 ||18 ||14 ||32 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||FOC Farsta ||Division 2 ||29 ||23 ||17 ||40 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||FOC Farsta ||Division 2 ||30 ||23 ||10 ||33 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Trångsund IF ||Division 1 ||34 ||7 ||11 ||18 ||69 ||5 ||1 ||1 ||2 ||6
|-
|2006-2007 ||Hammarby IF ||SuperElit ||5 ||3 ||5 ||8 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Trångsund IF ||Division 1 ||16 ||11 ||7 ||18 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Hammarby IF ||Allsvenskan ||25 ||0 ||1 ||1 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Hammarby IF ||Allsvenskan ||42 ||5 ||4 ||9 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Kongsvinger Knights ||1. divisjon ||28 ||25 ||33 ||58 ||73 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Galaxians d'Amnéville ||Division 1 ||26 ||22 ||31 ||53 ||74 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Avalanche de Mont-Blanc ||Ligue Magnus ||21 ||11 ||2 ||13 ||10 ||4 ||0 ||1 ||1 ||10
|-
|2011-2012 ||Kramfors-Alliansen ||Division 1 || 40|| 28|| 37|| 65|| 63|| 6|| 3|| 1|| 4|| 6
|-
|2012-2013 ||Bajen Fans IF || Division 2 ||34 ||17 ||16 ||33 ||67 ||6 ||6 ||6 ||12 ||18
|-
| 2013-2014 || FoC Farsta || Division 3 || 28 || 32 || 22 || 54 || 112 || 6 || 1 || 9 || 10 || 28
|-
| 2014-2015 || FoC Farsta || Division 3 || 17 || 23 || 13 || 36 || 59 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || FoC Farsta || Division 3 || 25 || 30 || 21 || 51 || 52 || 3 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 2016-2017 || FoC Farsta || Division 2 || 12 || 7 || 8 || 15 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || FoC Farsta || Division 3 || 11 || 4 || 6 || 10 || 12 ||- || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || FoC Farsta || Division 3 || 4 || 1 || 2 || 3 || 4 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en décembre 1984
Naissance à Stockholm
Joueur chinois de hockey sur glace
Joueur suédois de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club Mont-Blanc
Attaquant de hockey sur glace